Pirata – marinaio affiliato alla pirateria

Cinema
Il pirata – film del 1948 diretto da Vincente Minnelli
Il Pirata - Marco Pantani – film per la televisione del 2007 diretto da Claudio Bonivento

Musica
Il pirata – opera di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani
Pirata – album dei Litfiba del 1989

Altro 
Pirata – colui che esercita la pirateria informatica
Pirata – genere di ragni della famiglia Lycosidae
Pirata – soprannome con cui era noto il ciclista Marco Pantani
Radio pirata – emittente radio che trasmette illegalmente
Pirata della strada – Autore di un incidente stradale che fugge facendo perdere le sue tracce